Die Vollständige Sammlung russischer Chroniken  ( / Polnoje sobranije russkich letopissei; wiss. Transliteration ; Abkürzung:  / PSRL) ist eine Publikationsreihe, in der alle Handschriften altrussischer Chroniken der Kiewer Rus und anderer slawischer Länder gesammelt und klassifiziert sind. Sie begann seit den 1840er Jahren im Russischen Kaiserreich zu erscheinen (herausgegeben von der Kaiserlichen Archäographischen Kommission) und wurde später in der Sowjetunion (Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Historisches Institut) und in der Russischen Föderation publiziert. Einzelne Bände erschienen im Laufe der Zeit in verschiedenen überarbeiteten Ausgaben.

Bände 

Die folgende Kurzübersicht soll lediglich einen raschen Überblick über die Gesamtanlage geben.

1. Laurentius-Chronik (Лаврентьевская летопись)
2. Hypatius-Chronik (Ипатьевская летопись)
3. Nowgoroder Chroniken (I, II, III) (Новгородские летописи (I, II, III))
4. Nowgoroder Chroniken (IV und V) (Новгородская IV и V летописи)
5. Zweite Pskower Chronik und Erste Sophienchronik (Псковская II и Софийская I летопись)
6. Erste Sophienchronik (Fortsetzung) und Zweite Sophienchronik (Софийская I летопись (продолжение) и Софийская II летопись)
7. Chronik des Manuskripts von der Auferstehung (1075–1353) (Летопись по Воскресенскому списку (1075—1353 гг.)) 
8. Chronik des Manuskripts von der Auferstehung (1354–1541) (Летопись по Воскресенскому списку (1354—1541 гг.)) 
9. Patriarchenchronik oder Nikonchronik (Jahre 859–1176) (Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (859–1176 гг.))
10. Patriarchenchronik oder Nikonchronik (Jahre 1177–1362) (Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (1177—1362 гг.)) 
11. Patriarchenchronik oder Nikonchronik (Jahre 1362–1424) (Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (1362—1424 гг.))
12. Patriarchenchronik oder Nikonchronik (Jahre 1425–1506) (Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (1425—1506 гг.))
13. Patriarchenchronik oder Nikonchronik (Jahre 1506–1558) (Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (1506—1558 гг.))
14. Teil 1. Eine Geschichte über das rechtschaffene Leben des Zaren und Großfürsten Fjodor Iwanowitsch; Neue Chronik. (Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича; Новый Летописец)
14. Teil 2. Index zu den IX-XIV Bänden. PSRL Указатель к. IX-XIV тт. ПСРЛ. 
15 Rogoschsk-Chronik. Sammlung Twer (Рогожский летописец. Тверской сборник) 
16. Avraamka-Chronik (Летопись Авраамки)
17. Westrussische (Litauische) Chroniken (Западно-русские (литовские) летописи)
18. Simeon-Chronik (Симеоновская летопись) 
19. Geschichte des Kasaner Reiches (Kasaner Chronist) (История о Казанском царстве (Казанский Летописец))
20. Lwowsche Chronik (Львовская летопись)
21. Stufenbuch der zarischen Herkunft (Книга Степенная царского родословия) 
22. Russischer Chronograph (Русский хронограф)
23. Ermolin-Chronik (Ермолинская летопись)
24. Typographen-Chronik (Типографская летопись)
25. Moskauer Chronik vom Ende des XV. Jahrhunderts (Московский летописный свод конца XV в.) 
26. Wologda-Perm-Chronik (Вологодско-Пермская летопись) 
27. Nikonchronik. Verkürzte Chronik vom Ende des XV. Jahrhunderts: Chronograph der Leningrader Manuskript der Nikonchronik; Verkürzte Chronik von 1493. Verkürzte Chronik von 1495 (Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV века: Хронограф ленинградского списка Никаноровской летописи; Сокращенный летописный свод 1493 г. Сокращенный летописный свод 1495 г.) 
28. Chronik von 1497. Chronik von 1518 (Uwarowskaja). (Летописный свод 1497. Летописный свод 1518 (Уваровская)) 
29. Chronik vom Beginn der Herrschaft des Zaren und Großfürsten Iwan Wassiljewitsch. Alexander-Newski-Chronik. Lebedew-Chronik (Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись.) 
30. Wladimir-Chronik, Zweite Nowgoroder Chronik (Archiv)  (Владимирский летописец Новгородская II (Архивская летопись))
31. Chronisten des letzten Viertels des 17. Jahrhunderts (Летописцы последней четверти XVII в.) 
32. Chronik von Litauen und Schemaiten. Chronik von Bychowiec.  Chronik von Barkulabawa. Chronik von Pancerny und Awierko (Кройника литовская и жмойтская. Хроника Быховца. Баркулабовская летопись. Летопись Панцырного и Аверки) 
33. Cholmogory-Chronik. Dwina-Chronist (Холмогорская летопись. Двинской летописец) 
34. Chroniken von Postnikow, Piskarewsk, Moskau und Belsk (Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы) 
35. Litauisch-Belorussische Chroniken (Летописи Белорусско-литовские) 
36. Sibirische Chroniken. Teil 1. Gruppe Esipow-Chronik (Сибирские летописи. Ч.1 Группа Есиповской летописи)
37. Ustjug-Wologda-Chroniken (Устюжские и Вологодские летописи) 
38. Radziwiłł-Chronik (Радзивиловская летопись) 
39. Erste Sophienchronik nach der Kopie von I. N. Zarski (Софийская первая летопись по списку И.Н. Царского) 
40. Gustyn-Chronik (Густынская летопись)
41. Pereslawl-Suzdal-Chronist (Летописец Переславля Суздальского) 
42. Nowgoroder Chronik von Karamsin (Новгородская Карамзинская летопись)
43. Nowgoroder Chronik nach dem Manuskript von P. P. Dubrowski (Новгородская летопись по списку П.П. Дубровского)

Weblinks 

Die PSRL auf der Website der Staatlichen Universität Tscheljabinsk
SUB GÖ
Ukrainische Website über verschiedene Chronisten

Siehe auch 

Liste altrussischer Chroniken

Einzelnachweise und Fußnoten 

Buchreihe
Chronik (Literatur)
Literatur (Russisch)
Geschichtsschreibung (Russland)
Ersterscheinung in den 1840er Jahren